Schloss Binningen steht für:
 Schloss Binningen (Schweiz) in Binningen bei Basel
 Schloss Binningen im Hegau in Hilzingen

Siehe auch:
 Burg Binningen in Hilzingen